Der Begriff Echo der Heimat bezeichnet:
 Echo der Heimat (Kabarett), ein österreichisches Kabarettensemble
 Echo der Heimat (Zeitschrift), eine ehemalige oberösterreichische Wochenzeitschrift